Гарольд «Хайп» Уильямс (, род. 1 августа 1970 года, Нью-Йорк, США) — американский клипмейкер, кинорежиссер, кинопродюсер и сценарист.

Юность 
Уильямс родился в Квинсе, штат Нью-Йорк. Он имеет смешанное афроамериканское и гондурасское происхождение. Учился в Университете Адельфи. В начале своей карьеры Уильямс оформлял местные рекламные щиты, витрины магазинов и игровые площадки, оставляя подпись HYPE. На его стиль граффити повлияли такие художники, как Кит Харинг и Жан-Мишель Баския. Его прорыв наступил, когда он начал работать с классическими концепциями видеопродукции.

Карьера

Видеоклипы 
За свою работу клипмейкера Уильямс получил такие награды, как Billboard Music Video Award 1996, Jackson Limo Award 1996, NAACP Image Award 1997, 8th annual Music Video Production Association Award 1997, MTV Video Music Awards, MTV Video Music Award for Best Group Video за видеоклип группы TLC на песню No Scrubs и BET Awards 2006 за видеоклип Канье Уэста на песню Gold Digger. В 2006 году Уильямс был удостоен премии Michael Jackson Video Vanguard Award за его достижения в режиссуре.

В декабрьском номере журнала Playboy за 2007 год Уильямс снял фотографии для обложки с Ким Кардашьян.

В 2008 году Уильямс снял видеоклип для Канье Уэста на песню Heartless . Он также снял видеоклип для сингла All of the Lights с участием певицы Рианны и Кида Кади, премьера которого состоялась 19 февраля 2011 года на телеканале BET.

Кино 
В 1998 году Уильямс снял свой первый и пока единственный полнометражный фильм Belly с участием рэперов Nas и DMX, выпущенный компанией Artisan Entertainment. В 1999 году он подписал двухлетний контракт с New Line Cinema на производство и режиссуру полнометражных фильмов. Его первый фильм Mothership, умер в разработке. Позже в том же году Уильямс вел переговоры с каналом MTV о разработке анимационного сериала, который был описан как закулисный взгляд на мир музыки и знаменитостей. Проект также умер в процессе разработки.

В 2000 году Уильямс был нанят компанией Warner Bros. в качестве режиссера фильма Спиди-гонщик. В следующем году он покинул проект, а фильм был выпущен в 2008 году под руководством Вачовских.

В 2003 году компания Walt Disney Studios купила фильм ужасов про зомби под названием Thrilla, сценарий которого написал Уильямс. Проект умер в процессе разработки, а Гэвин Полоне был прикреплен к производству.

В 2010 году Уильямс написал сценарий для короткометражного фильма Канье Уэста Runaway.

Видеография

1991 
 BWP — «We Want Money»
 Main Source — «Just Hangin' Out»

1992 
 Strictly Roots — «Duck the Boys in Blue»
 Zhigge — «Rakin' in the Dough»
 Cutty Ranks — «Living Condition»

1993 
 Erick Sermon — «Hittin' Switches»
 Positive K — «I Got a Man» (version 1)
 Mangu — «La Playa»
 K7 — «Zunga Zeng»
 M.O.P. — «How About Some Hardcore»
 K7 — «Come Baby Come»
 Poor Righteous Teachers — «Nobody Move»
 Mysterme — «Unsolved Mysterme»

1994 
 Sam Sneed — «U Better Recognize» feat. Dr. Dre
 Craig Mack feat. Notorious B.I.G., LL Cool J, Rampage & Busta Rhymes — «Flava in Ya Ear» (remix)
 Wu-Tang Clan — «Can It Be All So Simple»
 Jodeci — «Feenin'» (Co-directed with DeVante Swing)
 Mic Geronimo — «Shit's Real»
 Da Bush Babees — «We Run Things (It’s Like That)»
 Gravediggaz — «Diary of a Madman»
 Craig Mack — «Get Down»
 Wu-Tang Clan — «Wu-Tang Clan Ain’t Nuthing ta Fuck Wit/Shame on a Nigga»
 Miss Jones — «Where I Wanna Be Boy»
 Casserine «Why Not Take All of Me»
 Mary J. Blige — «Be Happy» (co-directed with Sean «Puffy» Combs)(uncredited)
 Men At Large — «Let’s Talk About It»
 Usher — «Think of You»
 Usher — «The Many Ways»

1995 
 Snow — «Anything for You»
 Naughty by Nature — «Craziest»
 The Notorious B.I.G. — «One More Chance» (version 2: remix)
 Warren G — «So Many Ways»
 LL Cool J feat. Boyz II Men — «Hey Lover»
 LL Cool J — «Doin' It»
 Brandy — «Baby»
 The Notorious B.I.G. — «Warning»
 The Notorious B.I.G. — «Big Poppa» (co-directed with Sean «Puffy» Combs)
 Brandy feat. Queen Latifah, MC Lyte, & Yo Yo — «I Wanna Be Down» (version 2:remix)
 Adina Howard — «Freak Like Me»
 Montell Jordan — «This Is How We Do It»
 The Notorious B.I.G. — «One More Chance» (version 1)
 Guru & Chaka Khan — «Watch What You Say»
 Montell Jordan — «Somethin' 4 Da Honeyz» (version 1)
 Boyz II Men feat. Treach, Craig Mack, Busta Rhymes and Method Man — «Vibin'» (version 2)
 Brandy — «Sittin' Up in My Room»
 Blackstreet feat. SWV and Craig Mack — «Tonite’s the Night» (remix)
 Hodge — «Head Nod» [Remix]
 Mic Geronimo — «Masta I.C.»
 OutKast — «Benz or Beamer»
 Ol' Dirty Bastard — «Shimmy Shimmy Ya/Baby C’Mon»
 Solo — «Where Do You Want Me to Put It»
 Lin Que feat. MC Lyte — «Let It Fall»
 Immature feat. Smooth — «We Got It»
 Double XX Posse — «Money Talks»
 A Few Good Men — «Tonite»
 Little Shawn — «Dom Perignon» (feat. The Notorious B.I.G)
 Brownstone feat.Craig Mack — «If You Love Me (Street Vibe Remix)»
 World Renown — «How Nice I Am»

1996 
 Tupac Shakur feat. Dr. Dre and Roger Troutman — «California Love» (version 2: Mad Max, version 3: remix)
 D'Angelo — «Lady»
 R. Kelly feat. Ronald Isley — «Down Low (Nobody Has to Know)» (version 1)
 Busta Rhymes — «Woo Hah!! Got You All in Check» (version 1)
 R. Kelly — «Thank God It’s Friday»
 Maxi Priest feat. Shaggy — «That Girl»
 Nas feat. Lauryn Hill — «If I Ruled the World (Imagine That)»
 Nas — «Street Dreams»
 Nas feat. R. Kelly — «Street Dreams (Remix)»
 A Tribe Called Quest — «1nce Again»
 Blackstreet feat. Dr. Dre & Queen Pen — «No Diggity»
 R. Kelly — «I Can't Sleep Baby (If I)» (remix)
 Brandy feat. Wanya Morris of Boyz II Men — «Brokenhearted» (Soulpower Remix)
 A Tribe Called Quest — «Stressed Out» (version 1)
 Jay-Z feat. Mary J. Blige — «Can’t Knock the Hustle»
 LL Cool J featuring Total — «Loungin'» (remix)
 Foxy Brown featuring Blackstreet — «Get Me Home»
 R. Kelly — «I Believe I Can Fly»
 Group Therapy feat. Dr. Dre, RBX, KRS-One, B-Real & Nas — «East Coast West Coast Killaz»
 B-Real, Coolio, Method Man, LL Cool J & Busta Rhymes — «Hit 'Em High (The Monstars' Anthem)»
 Mista — «Blackberry Molasses»
 The Isley Brothers feat. R. Kelly — «Let’s Lay Together»
 Total — «No One Else»
 Babyface feat. LL Cool J, Jody Watley, etc. — «This Is For The Lover In You»
 LL Cool J feat. Keith Murray, Prodigy, Fat Joe, and Foxy Brown — «I Shot Ya»
 R. Kelly — «I Can’t Sleep (Baby If I)»
 R. Kelly — «Down Low remix (Blame it on the Mo)»

1997 
 Missy Elliott — «The Rain (Supa Dupa Fly)»
 Puff Daddy feat. Faith Evans & 112 — «I’ll Be Missing You»
 R. Kelly — «Gotham City»
 The Notorious B.I.G. feat. Puff Daddy & Mase — «Mo Money Mo Problems»
 Mary J. Blige — «Everything»
 Busta Rhymes — «Put Your Hands Where My Eyes Could See»
 Missy Elliott feat. Da Brat — «Sock It 2 Me»
 Jay-Z feat. Foxy Brown & Babyface — «(Always Be My) Sunshine»
 Busta Rhymes — «Dangerous»
 Mase — «Feel So Good»
 Wild Orchid — «Supernatural»
 Will Smith — «Gettin' Jiggy wit It»
 Usher — «Nice and Slow»
 Refugee Camp All-Stars feat. Pras and Ky-Mani Marley — «Avenues»
 Scarface — «Mary Jane»
 R. Kelly — «Gotham City Remix»
 Snow — «Anything for You» [All Star Cast Remix]

1998 
 DMX feat. Sheek Louch of the LOX — «Get At Me Dog»
 DMX feat. Faith Evans — «How's It Goin' Down»
 Faith Evans — «Love Like This»
 Mel B feat. Missy Elliott — «I Want You Back»
 Jermaine Dupri feat. Mariah Carey — «Sweetheart»
 Mýa feat. Noreaga & Raekwon — «Movin' On»
 Kelly Price feat. R. Kelly & Ron Isley — «Friend of Mine»
 Busta Rhymes — «Gimme Some More'»
 DMX, Nas, Method Man, and Ja Rule — «Grand Finale»
 R. Kelly — «Half on a Baby»
 R. Kelly feat. Keith Murray — «Home Alone»
 Taral Hicks — «Silly»
 Taral Hicks — «Ooh, Ooh Baby»

1999 
 112 feat. Lil' Zane — «Anywhere»
 TLC — «No Scrubs»
 Q-Tip — «I Can Do It»
 Ja Rule — «Holla Holla»
 Ja Rule — «Holla Holla (Remix)»
 Ja Rule feat. Cadillac Tah & Black Child — «Murda 4 Life»
 Ja Rule — «It’s Murda/Kill 'Em All»
 Ja Rule feat. Ronald Isley — «Daddy’s Little Baby»
 Ja Rule — «How Many Wanna»
 Method Man feat. D'Angelo — «Break Ups 2 Make Ups»
 Busta Rhymes — «Tear da Roof Off/Party Going on Over Here»
 Busta Rhymes feat. Janet Jackson — «What’s It Gonna Be?»
 Nas feat. Puff Daddy — «Hate Me Now»
 Missy Elliott — «She's a Bitch»
 Mase feat. Blackstreet — «Get Ready»
 Noreaga — «Oh No»
 Puff Daddy feat. R. Kelly — «Satisfy You»
 Mobb Deep feat. Lil' Kim — «Quiet Storm» (version 2: remix)
 Dr. Dre feat. Snoop Dogg — «Still D.R.E.»
 Q-Tip — «Vivrant Thing»
 Ol' Dirty Bastard feat. Kelis — «Got Your Money»
 Missy Elliott feat. Big Boi & Nicole — «All n My Grill»
 Kelis — «Caught out There»
 Mobb Deep feat. Nas — «It's Mine»
 Mobb Deep feat. Lil' Kim — «Quiet Storm» (version 2: remix)
 Puff Daddy feat. R. Kelly — «Satisfy You»
 Sisqó — «Got to Get It»
 Missy Elliott feat. Nas, Lil' Mo & Eve — «Hot Boyz»
 So Plush — «Things I’ve Heard Before»
 Q-Tip — «Breathe and Stop» (version 2)

2000 
 Jay-Z feat. UGK — «Big Pimpin'»
 No Doubt — «Ex-Girlfriend»
 Busta Rhymes — «Get Out!!»
 Macy Gray — «Why Didn't You Call Me»
 R. Kelly — «Bad Man»
 DMX feat. Sisqó — «What They Really Want»
 LL Cool J — «Imagine That»
 Wyclef Jean feat. The Rock — «It Doesn’t Matter»
 Busta Rhymes — «Fire»
 Jay-Z feat. Memphis Bleek & Amil — «Hey Papi»
 Mýa feat. Jay-Z — «Best of Me (Holla Main Mix)»
 Funkmaster Flex feat. DMX — «Do You?»
 Roni Size & Reprazent — «Who Told You»
 Ja Rule feat. Lil' Mo — «Put It On Me»
 The Murderers — «We Don’t Give A %^#$»
 The Murderers feat. Vita — «Vita, Vita, Vita»
 Kobe Bryant feat. Tyra Banks — «K.O.B.E.»
 The Murderers feat Ja Rule, Vita, Black Child, Tah Murdah, Memphis Bleek, & Busta Rhymes — «Holla Holla Remix»
 Crystal Sierra feat. Stylez Skillz — «Playa No More»
 Outsiderz 4 Life — «College Degree»

2001 
 DMX — «Ain’t No Sunshine»
 Busta Rhymes feat. Kelis — «What It Is/Grimey»
 Snoop Dogg feat. Tha Eastsidaz, Master P & Nate Dogg — «Lay Low»
 Eric Benet — «Love Don’t Love Me»
 Babyface — «There She Goes»
 Vita — «Justify My Love»
 Lisa «Left Eye» Lopes — «The Block Party»
 Jessica Simpson — «A Little Bit»
 Ginuwine — «Differences»
 FUBU feat. LL Cool J, Keith Murray, and Ludacris — «Fatty Girl»
 Busta Rhymes — «As I Come Back/Break Ya Neck»
 Shelby Lynne — «Killin' Kind»
 Stella Soleil — «Kiss Kiss»
 Method Man — «Party & Bull%#!*»
 Алия — «Rock the Boat»

2002 
 N*E*R*D — «Rock Star» (unreleased version)
 Nelly Furtado — «...On the Radio (Remember the Days)»
 Boyz II Men — «The Color of Love»
 Blu Cantrell featuring Sean Paul — «Breathe (Remix)»

2003 
 Ashanti — «Rain on Me» (version 1)

2004 
 Ja Rule feat. R. Kelly & Ashanti — «Wonderful»
 Ashanti — «Only U»
 Teedra Moses — «Be Your Girl»
 New Edition — «Hot 2Nite»
 Rupee — «Tempted to Touch»
 The Game feat. 50 Cent — «How We Do»

2005 
 Queen Latifah feat. Al Green — «Simply Beautiful»
 Ashanti — «Only U» (version 2: Dance Version)
 Slim Thug feat. Bun B — «I Ain't Heard of That»
 Kanye West — «Diamonds from Sierra Leone»
 Kanye West feat. Jamie Foxx — «Gold Digger»
 Smitty — «Diamonds on My Neck»
 Robin Thicke feat. Pharrell Williams — «Wanna Love U Girl» (version 2)
 Jamie Foxx feat. Ludacris — «Unpredictable»
 Beyoncé feat. Slim Thug and Bun B — «Check on It»
 Pharrell Williams — «Angel»
 Ne-Yo — «So Sick»
 Killer Mike feat. Big Boi — «My Chrome»

2006 
 LL Cool J feat. Jennifer Lopez — «Control Myself»
 Young Jeezy — «My Hood»
 Mary J. Blige — «Enough Cryin'»
 Hoobastank — «If I Were You»
 LL Cool J feat. Lyfe Jennings — «Freeze»
 Lil Jon feat. E-40 and Sean Paul of the Youngbloodz — «Snap Yo Fingers»
 Young Jeezy feat. Lil' Scrappy and T.I. — «Bang»
 Kanye West feat. Paul Wall, GLC and T.I. — «Drive Slow (Remix)»
 Pharrell Williams feat. Kanye West — «Number 1»
 Janet Jackson feat. Nelly — «Call on Me»
 John Legend — «Heaven»
 t.A.T.u. — «Gomenasai»

2007 
 Kanye West — «Can't Tell Me Nothing»
 Twista feat. Pharrell — «Give It Up»
 Kenna — «Say Goodbye to Love»
 Kanye West — «Stronger»
 Fam-Lay — «The Beeper Record»
 Ja Rule — «Body»
 Jay-Z feat. Pharrell Williams — «Blue Magic»
 Lupe Fiasco feat. Matthew Santos — «Superstar»
 Ne-Yo — «Go On Girl»

2008 
 Shaggy feat. Akon — «What's Love»
 Kanye West — «Homecoming»
 Sean Garrett feat. Ludacris — «Grippin'»
 Mary J. Blige — «Stay Down»
 Lloyd feat. Lil Wayne — «Girls Around the World»
 Coldplay — «Viva la Vida»
 N.E.R.D feat. CRS & Pusha T — «Everyone Nose (All the Girls ….) (Remix)»
 Common feat. Pharrell Williams — «Universal Mind Control»
 Kanye West — «Heartless»
 DJ Khaled feat. Kanye West & T-Pain — «Go Hard»

2009 
 Bow Wow feat. Jermaine Dupri — «Roc the Mic»
 Bow Wow feat. Jonhtá Austin — «You Can Get It All»
 Jamie Foxx feat. T-Pain — «Blame It»
 Busta Rhymes feat. T-Pain — «Hustler's Anthem '09»
 Kanye West feat. Young Jeezy — «Amazing»
 Kanye West — «Robocop» (unreleased)
 Swizz Beatz — «When I Step in the Club» (Hennessy Black commercial)
 The-Dream feat. Kanye West — «Walkin' on the Moon»
 Big Sean — «Getcha Some»
 Jamie Foxx feat. Kanye West, The-Dream, & Drake — «Digital Girl (Remix)»
 Consequence feat. Kanye West & John Legend — «Whatever U Want»
 Drake feat. Kanye West, Lil Wayne and Eminem — «Forever»
 Diddy – Dirty Money feat. The Notorious B.I.G. — «Angels»
 Dan Balan — «Chica Bomb»
 Mariah Carey — «I Want to Know What Love Is»
 Jay-Z feat. Alicia Keys — «Empire State of Mind»
 Beyoncé feat. Lady Gaga — «Video Phone (Extended Remix)»

2010 
 Nicki Minaj — «Massive Attack»
 Audio feat. Akon — «Magnetic»
 Christina Aguilera — «Not Myself Tonight»
 Diddy – Dirty Money feat. Rick Ross and T.I. — «Hello Good Morning»
 Diddy — Dirty Money feat. Nicki Minaj and Rick Ross — «Hello Good Morning» (Remix)
 Rick Ross feat. Kanye West — «Live Fast, Die Young» (unreleased)
 Jessica Mauboy feat. Snoop Dogg — «Get 'Em Girls»
 Bob Sinclar feat. Sean Paul — «Tik Tok»
 Ke$ha — «We R Who We R»
 Jessica Mauboy feat. Ludacris — «Saturday Night»
 Kanye West — «Runaway» (script)

2011 
 Lil Wayne feat. Cory Gunz — «6 Foot 7 Foot»
 Miguel — «Sure Thing»
 Kanye West feat. Rihanna — «All of the Lights»
 Kim Kardashian — «Jam (Turn It Up)»
 Big Sean feat. Kanye West and Roscoe Dash — «Marvin & Chardonnay»
 Coldplay — «Paradise» (unreleased)
 Ja Rule — «Real Life Fantasy»
 Josh Baze — «We Made It»
 Robin Thicke — «Love After War»
 Willow Smith feat. Nicki Minaj — «Fireball»

2012 
 Nicki Minaj — «Stupid Hoe»
 Busta Rhymes feat. Chris Brown — «Why Stop Now»
 Brandy feat. Chris Brown — «Put It Down»
 Джек Уайт — «Freedom at 21»
 Kanye West and DJ Khaled — «I Wish You Would» (feat. Rick Ross) / «Cold»
 Fat Joe feat. Kanye West — «Pride N Joy»
 Nicki Minaj — «Va Va Voom»
 Nicki Minaj — «Roman in Moscow» (unreleased)

2013 
 Nikki Williams — «Glowing»
 Joe — «I’d Rather Have Love»
 Meek Mill — «Levels»
 Beyoncé feat. Jay-Z — «Drunk in Love»
 Beyoncé — «Blow»

2014 
 Ludacris feat. Jeremih & Wiz Khalifa — «Party Girls»
 Future feat. Kanye West — «I Won»
 Common feat. Vince Staples — «Kingdom»
 Jennifer Lopez feat. Iggy Azalea — «Booty»

2015 
 Jodeci — «Every Moment»
 Jennifer Lopez — «Feel the Light»
 Adam Lambert — «Ghost Town»
 Puff Daddy feat. Pharrell — «Finna Get Loose»
 The Neighbourhood — «R.I.P. 2 My Youth»
 Rick Ross feat. The Dream — «Money Dance»
 Puff Daddy — «Workin'»
 Puff Daddy & The Family feat. King Los, Styles P and Lil' Kim — «The Auction»

2016 
 Travis Scott — «90210»
 Alicia Keys feat. ASAP Rocky — «Blended Family (What You Do For Love)»

2017 
 Tyga feat. Desiigner — «Gucci Snakes»
 Dice Soho — «Giraffe»

2018 
 Nicki Minaj — «Bed» (feat. Ariana Grande)
 Nicki Minaj — «Barbie Dreams»

2019 
 Megan Thee Stallion — «Cash Shit» (feat. DaBaby)

2020 
 Griselda — «Dr.Birds»
 Future & Lil Uzi Vert - Over Your Head

Примечания

Ссылки 
 
 
 Hype Williams at mvdbase.com
 Hype Williams at Clipland

Режиссёры видеоклипов США
Выпускники Университета Адельфи